Snur-om kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Snur-om (Allindemagle Sogn) – en bebyggelse i Allindemagle Sogn, Ringsted Kommune
 Snur-om (Asserballe Sogn) – en bebyggelse i Asserballe Sogn, Sønderborg Kommune
 Snur-om (Daler Sogn) – en bebyggelse i Daler Sogn, Tønder Kommune
 Snur-om (Græsted Sogn) – en bebyggelse i Græsted Sogn, Gribskov Kommune
 Snur-om (Kværs Sogn) – en bebyggelse i Kværs Sogn, Sønderborg Kommune
 Snur-om (Ovtrup Sogn) – en bebyggelse i Ovtrup Sogn, Varde Kommune